Algood ist der Name:
 einer Ortschaft im US-Bundesstaat Tennessee, siehe Algood (Tennessee)
 eines Berges im US-Bundesstaat Tennessee, siehe Algood Mountain
 eines Flusses im US-Bundesstaat Mississippi, siehe Algood Creek